Turchia
Distretto di Aydıncık – distretto della provincia di Mersin
Distretto di Aydıncık – distretto della provincia di Yozgat